Hideous est une liqueur aux agrumes produite par la société américaine Hideous, L.C.
 Hideous! est un film américain réalisé par Charles Band en 1997.